Леонавичюте — литовская женская фамилия (в девичестве). Форма для замужних женщин — Леонавичене. Производные от мужской фамилии Леонавичюс. 

Известные носительницы:

 Леонавичюте, Валентина (1946—2015) — советская и литовская театральная актриса и педагог. 
 Леонавичюте-Браткаускене, Ирена Пятровна (1930—2011) — советская и литовская актриса театра и кино, заслуженная артистка Литовской ССР.